Hassel ist der Familienname folgender Personen:

 Anke Hassel (* 1965), deutsche Soziologin und Hochschullehrerin
 Clement van Hassel (1920–2003), belgischer Karambolagespieler
 Egon Hassel (* 1955), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer
 Florian Hassel (* 1964), deutscher Journalist

 Georg Hassel (1770–1829), deutscher Geograph
 Georg Hassel (Pädagoge) (1800–1851), deutscher Pädagoge
 Gertrud von Hassel (1908–1999), deutsche Malerin und Pädagogin
 Hans Hassel (1860–1932), deutscher Jurist
 Horst von Hassel (1928–2020), deutscher Politiker (SPD)
 Jan von Hassel (* 1974), deutscher Organist und Jurist
 Kai-Uwe von Hassel (1913–1997), deutscher Politiker (CDU)
 Karl Ewald Hassel (1810–??), deutscher Mediziner
 Karl-Heinz von Hassel (1939–2016), deutscher Schauspieler
 Kaspar Hassel (1877–1962), norwegischer Architekt und Segler
 Michael von Hassel (* 1978), deutscher Fotograf und Künstler
 Odd Hassel (1897–1981), norwegischer Chemiker
 Paul Hassel (1838–1906), deutscher Archivar
 Sanneke van Hassel (* 1971), niederländische Schriftstellerin
 Samuel Friedrich Hassel (1798–1876), deutscher Sänger, Schauspieler und Komiker
 Sven Hassel (1917–2012), dänisch-spanischer Schriftsteller
 Sverre Hassel (1876–1928), norwegischer Polarforscher
 Theodor von Hassel (1868–1935), deutscher Offizier und Landwirt
 Tina Hassel (* 1964), deutsche Journalistin

Hassel ist der Name folgender Orte:
 Hassel (Altmark), Gemeinde im Landkreis Stendal, Sachsen-Anhalt
 Hassel (Weser), Gemeinde im Landkreis Nienburg, Niedersachsen
 Hassel (Bassum), Ortsteil von Bassum, Landkreis Diepholz, Niedersachsen
 Hassel (Bergen), Ortsteil von Bergen, Landkreis Celle, Niedersachsen
 Hassel (Droyßig), Ortsteil von Droyßig, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt
 Gelsenkirchen-Hassel, Ortsteil von Gelsenkirchen, Nordrhein-Westfalen
 Hassel (Hemsbünde), Ortsteil von Hemsbünde, Landkreis Rotenburg (Wümme), Niedersachsen
 Hassel (Jesteburg), Ortsteil von Jesteburg, Landkreis Harburg, Niedersachsen
 Hassel (Luxemburg), Ortsteil von Weiler zum Turm, Luxemburg
 Hassel (Reichshof), Ortsteil von Reichshof, Nordrhein-Westfalen
 Hassel (Saar), Ortsteil von Sankt Ingbert, Saarpfalz-Kreis, Saarland
 Hassel (Schwanewede), Ortslage von Schwanewede, Landkreis Osterholz, Niedersachsen
 Hassel (Selm), Ortsteil von Selm, Kreis Unna, Nordrhein-Westfalen
 Hassel (Sulingen), Ortsteil von Sulingen, Landkreis Diepholz, Niedersachsen
 Hassel (Wiefelstede), Ortsteil von Wiefelstede, Landkreis Ammerland, Niedersachsen

Hassel ist der Name folgender Flüsse:
 Hassel (Rappbode), rechter Zufluss der Rappbode im Harz in der Rappbode-Talsperre, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt

Hassel ist der Name folgender Inseln:
 Hassel (Amerikanische Jungferninseln)

Sonstiges:
 Mount Hassel, Berg im Königin-Maud-Gebirge, Antarktika
 Hasselbrook, Wohngebiet in den Hamburger Stadtteilen Hamm und Eilbek

Siehe auch:
 Hassell (Begriffsklärung)